Александр Головня:
 Головня, Александр Антонович (1925—1996) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Головня, Александр Витальевич (род. 1959) — советский футболист.
 Головня, Александр Егорович (род. 1998) — российский футболист.